Turijn (provincie)
Turijn (stad)
Turijn (metropolitane stad)
John J. Turin (1913-1973), een Amerikaans wetenschapper

Plaatsen in de Verenigde Staten:
Turin (Georgia)
Turin (Iowa)

Zie ook 
 Túrin (doorverwijspagina)